El nombre Juan Antonio Coloma puede referirse a los siguientes políticos de Chile:
 Juan Antonio Coloma Mellado (1906-1961).
 Juan Antonio Coloma Correa (n. 1956), nieto del anterior.
 Juan Antonio Coloma Álamos (n. 1980), hijo del anterior.